Il doppio del torneo di tennis Tarzana Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori George Bastl e Neville Godwin che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Kevin Kim 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Eric Taino (primo turno)
 Paul Rosner /  Glenn Weiner (primo turno)

 George Bastl /  Neville Godwin (Campioni)
 Brandon Coupe /  Kevin Kim (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tarzana Challenger 2002